La gara di carabina 10 metri aria compressa maschile dei Giochi della XXXII Olimpiade si è svolta il 25 luglio 2021. Hanno partecipato 47 atleti di 32 nazioni.

Il vincitore della gara è stato lo statunitense William Shaner.

Record 
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Programma

Turno di qualificazione

Finale

Collegamenti esterni 
 

Carabina 10 M